Die Saison 2012 der Volleyball-Europaliga war die neunte Ausgabe des Wettbewerbs für Männer- und vierte für Frauenmannschaften. Die Männer spielten vom 25. Mai bis zum 30. Juni. Die Frauen spielten vom 1. Juni bis 6. Juli.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften ausgetragen. Im Unterschied zu früheren Ausgaben des Turniers wurde 2012 diese in Form von fünf Turnieren durchgeführt d. h. in jeder Gruppe trat jede Mannschaft einmal als Gastgeber gegen die anderen Teams aus seiner Gruppe auf, wobei eine Mannschaft nicht daran teilnahm. Die Gruppensieger und Gruppenzweiter qualifizierten sich für die Finalrunde.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 30. Juni und 1. Juli 2012 in Ankara (Türkei) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils mit vier Mannschaften ausgetragen. Im Unterschied zu früheren Ausgaben des Turniers wurde 2012 die interkontinentale Runde in Form von vier Turnieren durchgeführt d. h. in jeder Gruppe trat jede Mannschaft einmal als Gastgeber gegen die andere Teams aus seiner Gruppe auf. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich neben dem Gastgeber für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 5. und 6. Juli in Karlsbad (Tschechien) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2012
Europaliga